Зандукели () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 
 Зандукели, Николай — художник-кинематографист
 Сандунов (Зандукели), Николай Николаевич (1769—1832) — русский юрист, драматург, переводчик, ординарный профессор и декан отделения нравственных и политических наук Московского университета.
 Сандунов (Зандукелли), Сила Николаевич (1756—1820) — российский актер и предприниматель, основатель и первый владелец Сандуновских бань.